Kardu – miasto w Somalii
 Kärdu – wieś w Estonii, w gminie Kaarma
 Kärdu – wieś w Estonii, w gminie Lümanda